CSI: Bochum ist eine Comedy-Serie des Radiosenders 1Live, die seit dem 18. Januar 2010 gesendet wird. Sie spielt auf die Fernsehserien CSI: Miami und Toto und Harry an.

Handlung 
Zu Beginn werden die Polizisten Toto und Harry von der Zentrale zu einem Einsatz gerufen. Dort angekommen, hört man nur die Dialoge von Toto und Harry, die die Angaben der Personen vor Ort wiederholen und ihrerseits kommentieren.

Episodenliste 

Radio-Comedy
Westdeutscher Rundfunk (Hörfunk)